Велосипедное колесо:

 Велосипедное колесо — колесо, часть велосипеда.
 «Велосипедное колесо» — реди-мэйд Марселя Дюшана.